Звонко Станоёски (; 29 января 1964, Прилеп) — македонский шахматист, гроссмейстер (2004). Тренер ФИДЕ.

В составе сборной Македонии участник 8-и Олимпиад (1994—1998, 2002—2010) и 6-и командных чемпионатов Европы (1999, 2003, 2007—2013).

Многократный участник Кубков европейских клубов в составе команд «Stefo Balto Struga» (1999) и «Alkaloid Skopje» (2002—2009). В 2003 году выиграл бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.

Участник 4-х личных чемпионатов Европы (2001, 2007—2009).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Звонко Станоёски на командных чемпионатах Европы
 Выступления Звонко Станоёски в Кубках европейских клубов

Шахматисты Северной Македонии